Primera División de China puede referirse a:

  La Superliga de China, máxima categoría de fútbol de la República Popular China
  La Primera División de la República de China, que desde 2017 es conocida como Liga Premier de Fútbol de Taiwán